Aldrich kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Aldrich (Minnesota)
Aldrich (Missouri)

Personen met de naam Aldrich:

John Merton Aldrich, Amerikaans entomoloog
Nelson W. Aldrich, Amerikaans politicus en zakenman
Pieter Aldrich, Zuid-Afrikaans tennisser
Robert Aldrich, Amerikaans filmregisseur
Sarah Aldrich, Amerikaans actrice